Pentax K20D — цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат японской компании Pentax, впоследствии — Hoya Corporation под маркой «Pentax». Оснащен 14-мегапиксельной CMOS-матрицей, разработанной совместно с компанией Samsung. Анонсирован 24 января 2008 года и позиционируется компанией как камера профессионального класса. Вместе с Pentax K200D, это последняя камера DSLR, анонсированная Pentax до поглощения её Hoya Corporation, произошедшего в марте того же года. Выпускается в чёрном или серебристо-чёрном пылевлагозащищённом корпусе.

Под маркой Samsung выпускается модель-клон Samsung GX-20, которая отличается от Pentax K20D только надписями, программным обеспечением, типом аккумулятора и слегка иным корпусом.

Основные отличия от предыдущей модели K10D 

 Вдвое увеличено количество снимков сделанных на одном заряде аккумулятора.

Примечания

См. также 
 «Упрощенный» Pentax KAF2
 Samsung GX-20

Ссылки 
 Обзор камеры на dpreview.com
 Пресс-релиз камеры
 Руководство по эксплуатации

Цифрозеркальные фотоаппараты Pentax
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2008 году